Анатолий Алексеевич Буганов (21 августа 1936 года, Хабаровск, СССР — 6 января 2019 года, Москва, Россия) — советский и российский , член-корреспондент РАМН (1999), член-корреспондент РАН (2014).

Биография 

Родился 21 августа 1936 года в Хабаровске в семье военнослужащего.

В 1966 году — окончил лечебный факультет Астраханского медицинского института.

В 1975 году — защитил кандидатскую диссертацию (научный руководитель — профессор И. Б. Лихциер) и работал в Тамбове главным экспертом по ВТЭ Тамбовской области.

В 1981 году — избран по конкурсу старшим научным сотрудником Томского филиала ВКНЦ АМН СССР, в 1983 году — направлен в Тюмень, где создает и возглавляет Отдел кардиологии с клиникой на 220 коек Тюменского филиала ВКНЦ АМН СССР.

В 1991 году — защитил докторскую диссертацию и основал Лабораторию экологической и профилактической медицины Государственного комитета по науке и высшей школе РСФСР в г. Надыме Ямало-Ненецкого автономного округа, в 1993 году лаборатория была передана в состав РАМН, в 1994 году реорганизована в НИИ медицинских проблем Крайнего Севера, который возглавлял до конца жизни.

В 1998 году — присвоено учёное звание профессора.

В 1999 году — избран членом-корреспондентом РАМН.

В 2002 году — избран академиком Российской Академии Естествознания.

В 2014 году — стал членом-корреспондентом РАН (в рамках присоединения РАМН и РАСХН к РАН).

Умер 6 января 2019 года в Москве.

Научная деятельность 

Специалист в области экологии Крайнего Севера.

Создатель научной школы полярной медицины.

Под его руководством проводились исследования по проблемам экологии, кардиологии, эпидемиологии, физиологии и гигиены.

Вел исследования по разработке и внедрению широкомасштабных научных программ по медико-экологическому прогнозированию здоровья населения Крайнего Севера в условиях интенсивного экономического развития северных регионов, инициировал исследования по изучению механизмов и закономерностей влияния факторов окружающей среды Крайнего Севера на организм с отработкой средств и методов прогноза, диагностики и коррекции экологически обусловленных заболеваний.

Автор более 500 публикаций, среди них более 10 монографий.

Под его руководством защищено более 20 кандидатских диссертаций.

Награды 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (2007)
 Заслуженный врач Российской Федерации (2000)

Примечания

Ссылки 
 

Выпускники Астраханского государственного медицинского университета
Члены РАЕН